Атал II Филаделф (; * 220 пр.н.е.; † 138 пр.н.е.) е цар на Пергам от династията на Аталидите от 159 пр.н.е. до 138 пр.н.е.

Син е на Атал I Сотер и Аполонида. Участва в управлението на държавата още от 192 пр.н.е. През 159 пр.н.е. става цар след по-големия си брат Евмен II.

Той е талантлив военачалник, отличил се в Галатия (189 пр.н.е.) и Гърция (171 пр.н.е.) Построява прочутата Стоа на Атал в Атина, в чиято реставрирана сграда днес се помещава Музеят на агората. Основава град Филаделфия и Анталия.

Допълнителното си име „Philadelphos“ („обичащ брат си“) има заради дълбоката му връзка към Евмен.

Литература 
 Peter Reuter, Attalos. In: Johannes Irmscher, Renate Johne (Hrsg.): Lexikon der Antike. Bibliographisches Institut, Leipzig 1990, ISBN 3-323-00026-9.
 Hermann Bengtson, Römische Geschichte. Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr. Sonderausgabe. Beck, München 2001, ISBN 3-406-02505-6.
 Klaus Bringmann, Geschichte der römischen Republik. Von den Anfängen bis Augustus. Beck, München 2002, ISBN 3-406-49292-4.

Генеалогия 

Царе на Пергам
Древногръцки пълководци
Личности (Анталия)
Аталиди